Środkowa trójkąta
 Linia środkowa w trójkącie i trapezie
 środkowa – pozycja na boisku w siatkówce (kobiet)